Love Song kan syfta på:
Lovesong – låt av The Cure
Love Song (Sara Bareilles-låt)
Love Song (sång av Simple Minds)
Love song (låt av Tesla)